Il Mundialito 1986 fu la quarta edizione del Mundialito, competizione a inviti per nazionali di calcio femminile. Si disputò a Jesolo, in Italia, dal 19 al 26 luglio 1986.

L' vinse il titolo per la terza volta battendo in finale gli  per 1-0.

Formato 
Per la prima volta il torneo fu allargato a 6 squadre, che furono divise in due gironi da tre. Le prime due classificate di ciascun girone si qualificarono per le semifinali.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Semifinali

Incontro per il 3º posto

Finale

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1986